Ангельнский диалект (; также — Angeliter Platt) — диалект немецкого языка, распространённый в Шлезвиге. Принадлежит к шлезвигскому диалекту (нижнесаксонскому) нижненемецкого языка.

Ангельн — регион распространения ангельнского диалекта — собирает несколько городских и большое количество сельских вариантов диалекта, отличающихся друг от друга. Особенность ангельнского — особые формы презентных глаголов во множественном числе.

Литература 
 Willy Sanders: Sachsensprache, Hansesprache, Plattdeutsch: sprachgeschichtliche Grundzüge des Niederdeutschen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1982.

Ссылки 
 Hans Christophersen. Det danske sprog i Sydslesvig

Диалекты нижненемецкого языка
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Шлезвиг-Гольштейна